Крантор из Сол (греч. Κράντωρ; около 340/35—275 до н. э.) — древнегреческий философ из Киликии

Крантор прибыл в Афины около 320 до н. э. и поступил в школу Ксенократа и Полемона (старейшая академия), обучаясь вместе с Кратетом Афинским.

Сочинения Крантора, из которых сохранились значительные фрагменты — комментарий на Платонова «Тимея» и книга «О скорби (Περὶ πένθους)».

Крантор различал в душе, кроме чувственного и умопостигаемого начала, также «само» и «другое». Нравственность требует разумного ограничения душевных движений и страстей, а не упразднения их. Высшее благо жизни есть добродетель, за нею следует здоровье, потом наслаждение и на последнем месте богатство.

Примечания

Литература 
 Крантор из Сол // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Перевод с древнегреческого М. Л. Гаспарова. — , 1986.
 Диллон Д. Средние платоники. 80 г. до н. э. — 220 г. н. э. / Пер. с англ. Е. В. Афонасина. — , 2002. — С. 54. — ISBN 5-89329-536-6
 Диллон. Д. Наследники Платона: Исследование истории древ. Академии / Пер. с англ. Е. В. Афонасина. — , 2005. — С. 246—262. — ISBN 5-288-03724-8
 Лосев А. Ф. История античной эстетики: Высокая классика. — : Иск-во, 1974. — С. 427—428.
Шичалин Ю. А. Крантор // Античная философия: Энцикл. словарь. — : Прогресс-традиция, 2008. — С. 429. — 
 Cameron A. Crantor and Posidonius on Atlantis // The Classical Quarterly. 1983. Vol. 33, № 1. — P. 81—91.

Платоники
Древнегреческие философы
Эллинистические философы
Философы III века до н. э.
Философы по алфавиту